Але́ксич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Алексич, Александар (род. 1992) — сербский гребец-байдарочник.
 Алексич, Велько (1913—1943) — югославский партизан Второй мировой войны, Народный герой Югославии.
 Алексич, Вукашин (род. 1985) — сербский баскетболист.
 
 Алексич, Даниел (род. 1991) — сербский футболист.
 Алексич, Иван (род. 1993) — хорватский футболист, защитник.
 Алексич, Майя (род. 1997) — сербская волейболистка.
 Алексич, Милан (род. 1986) — сербский ватерполист.
 Алексич, Мирко (1803—1890) — деятель сербского национально-освободительного движения.
 Алексич, Мия (1923—1995) — сербский актёр театра и кино.
 Алексич, Райко (род. 1947) — югославский футболист, серебряный призёр чемпионата Европы 1968 года.
 Алексич, Срджан (1966—1993) — югославский актёр-любитель, пловец и солдат.
 Алексич, Славко (род. 1956) — сербский воевода четников.
 Алексич, Стеван (1876—1923) — сербский живописец.
 Алексич, Тихомир (1922—2004) — один из наиболее известных сербских учёных в области информатики второй половины XX в.

 Алексич, Сека (род. 1981) — сербская поп-фолк-певица, актриса и дизайнер.

См. также 
 Гаврила Алексич — боярин князя Александра Ярославича, герой Невской битвы.
 Гргурова-Алексич, Милка (1840—1924) — сербская актриса и писательница.
 Алексичи — название населённых пунктов.